Studio Green — южно-индийская компания по производству и распространению фильмов в Ченнаи, Тамил-Наду. Компания была образована в 2006 году K.E. Gnanavel Raja, родственником известного актёра Sivakumar. Во многих фильмах студии снимались его сыновья Сурья и . Компания выпустила несколько тамильских фильмов, а также занимается распространением фильмов в Южно-Индийском регионе.

Фильмы компании тепло принимаются российской публикой, поскольку имеют свои отличительные черты, по сравнению с северо-индийским кинематографом. Средний рейтинг фильмов компании на Кинопоиск.ru составляет 7,5 баллов.

Фильмография

Фильмы собственного производства

Распространение фильмов

Звуковые дорожки к фильмам

Примечания

Ссылки 
 
 

Тамильский кинематограф
Кинодистрибьюторы Индии
Кинокомпании по алфавиту